«Гора динозавров» — советский рисованный мультипликационный фильм киностудии «Союзмультфильм»  года, созданный режиссёром Расой Страутмане, предлагает свою версию причины исчезновения динозавров.

Сюжет 
Много миллионов лет назад на земле жили динозавры. Эти гиганты вылуплялись из яиц, размером не больше футбольного мяча.  они несли на гору, поближе к солнцу, чтобы предоставить его лучам довершить таинство рождения.

Шло время, климат портился с каждым столетием. Но у яиц было замечательное свойство: под действием холода скорлупа утолщалась, защищая детёныша от внешних воздействий. И вот однажды, когда детёныш захотел увидеть солнце, скорлупа, исполняя свой долг, отказалась трескаться.

Пришедшие на гору через миллионы лет первобытные люди обнаружили лишь окаменелости.

Создатели 
 Автор сценария — Аркадий Снесарев
 Режиссёр — Раса Страутмане
 Художник-постановщик — Борис Акулиничев
 Композитор — Владимир Дашкевич
 Оператор — Елена Петрова
 Звукооператор — Георгий Мартынюк
 Монтажёр — Любовь Георгиева
 Ассистент режиссёра — Л. Ковалевская
 Редактор — Александр Тимофеевский
 Мультипликаторы: Галина Баринова, Юрий Кузюрин, Мария Мотрук, Борис Петин, Антонина Алёшина, Василий Рябчиков
 Декоратор — Дмитрий Анпилов
 Фильм озвучивали: 
 Клара Румянова — детёныш динозавра, 
 И. Смирнов, 
 Лев Любецкий, 
 Виктор Рождественский
 Директор картины — А. Зорина

Издания на видео 
В 2002 году мультфильм был выпущен на VHS и компакт-дисках Video CD в первом выпуске коллекции «Мастера Русской анимации — 1» с английскими субтитрами, а далее — на DVD: Masters of Russian Animation Volume 1.

Примечания

Ссылки 

Мультфильмы 1967 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Рисованные мультфильмы СССР 1967 года
Мультфильмы о динозаврах
Мультфильмы о доисторических временах